Le Nedjm Chabab Magra (en ), plus couramment abrégé en NC Magra ou encore en MCM, est un club algérien de football fondé en 1998 et basé dans la commune de Magra dans la Wilaya de M'Sila.

Histoire 

En 2004, le Nedjm Chabab Magra atteint pour la première fois de son histoire, les demi-finales de la Coupe d'Algérie, et affronte pour l'occasion l'un des clubs favoris de la compétition, la JS Kabylie au stade Messaoud-Zeghar à El Eulma. Le NCM est éliminé après une défaite sur le score de 3-0.

Le Nedjm évolue en 2018 en Ligue 2. L'année suivante, le club accède en Ligue 1 pour la première fois de son histoire.

Palmarès

Classement en championnat d'Algérie par année 

 2017-18 : D3, DNA Centre  
 2018-19 : D2,  
 2019-20 : D1, 
 2020-21 : D1, 
 '''2021-22 : D1,

Effectif professionnel actuel 
Mise à jour:

Logos et couleurs

Anciens logos 
Les couleurs du Nedjm Chabab Magra sont: bleu et blanc.

Structures du club

Stade 
Le Nedjm Chabab Magra joue ses matches à domicile au stade des Frères Boucheligue.

Notes et références 

Club de football en Algérie
Club de football fondé en 1998
Wilaya de M'Sila